Massachusetts může být:

 Massachusetts – jeden ze států USA
 Massachusetts (píseň Bee Gees) – hit skupiny Bee Gees z roku 1967
 USS Massachusetts – jméno, které neslo několik lodí námořnictva Spojených států